Байи:

Топонимы 
 Байи — знаменитый в древности морской курорт знатных римлян на побережье Кампаньи, близ Неаполя.
 Байи — кратер на видимой стороне Луны.
 Байи-ле-Фран — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.

Фамилия 
 Байи, Анатоль (1833—1911) — французский эллинист, лексикограф.
 Байи, Балаж (род. 1989) — венгерский легкоатлет, специализирующийся в барьерном беге.
 Байи, Давид (1584—1657) — художник Золотого века Голландии.
 Байи, Жан-Кристоф (род. 1949) — французский поэт, прозаик, драматург, мыслитель-эссеист.
 Байи, Жан-Луи (род. 1953) — французский писатель, поэт, патафизик.
 Байи, Жан Сильвен (1736—1793) — деятель Великой Французской революции, астроном.
 Байи, Логан (род. 1985) — бельгийский футболист, вратарь.
 Байи, Луи (1882—1974) — французско-американский альтист и музыкальный педагог.
 Байи-Сален, Патрис (род. 1964) — французский биатлонист, обладатель Кубка мира.
 Байи, Пьер — французский архитектор.
 Байи, Сандрин (род. 1979) — французская биатлонистка.
 Байи, Эрик (род. 1994) — ивуарийский футболист.
 Байи, Этьен-Марин (1796—1837) — французский врач и физиолог.